Клюйков — фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — российский ботаник.
  (1891—1976) — Герой социалистического труда.